Ophiuroglypha brevispina är en ormstjärneart som först beskrevs av E.A. Smith 1876.  Ophiuroglypha brevispina ingår i släktet Ophiuroglypha och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
brevispina